Leo Voogd (honkballer), honkballer
Leo Voogd (verzetsstrijder), verzetsstrijder